В одиночному розряді тенісного турніру Singapore Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Джиджі Фернандес здобула титул, у фіналі перемігши Мерседес Пас 6–4, 2–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Гелен Келесі (чвертьфінал)
  Мерседес Пас (фінал)
  Барбара Геркен (2-ге коло)
  Нейже Діас (2-ге коло)

 Адріана Віллагран (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес (переможниця)
 Ізабель Куето (1-ше коло)
 Вікі Нелсон-Данбар (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Singapore Open